Eastwick (Hertfordshire), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Hertfordshire
Eastwick (televisieserie), een televisieserie uit 2009
Eastwick (film), een televisiefilm uit 2002